Voici la liste des planètes mineures numérotées de 194001 à 195000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 194001 à 195000

194001-194100

194101-194200

194201-194300

194301-194400

194401-194500

194501-194600

194601-194700

194701-194800

194801-194900

194901-195000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000